Ariana (região) — região da antiga Pérsia
 Ariana (Tunísia) — cidade da Tunísia
 Raça ariana — conceito racial em voga no início do século XX, principalmente na Alemanha nazista

Outros 
 Ariana Afghan Airlines — companhia aérea do Afeganistão
 Ariana Afghanistan TV — rede de televisão sediada na Califórnia, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos